Другий чемпіонат світу на спринтерській дистанції пройшов під егідою міжнародної федерації 20 серпня 2011 року в швейцарській Лозанні. Золоті нагороди здобули британець Джонатан Браунлі і чилійка Барбара Ріверос Діас.

Чоловіки

Жінки

Примітки

Джерела 
 
 

Тріатлон
Спортивні події 2011
спорт у Лозанні